Дмитрий Мирошниче́нко:
 Мирошниченко, Дмитрий Андреевич (род. 1992) — казахстанский футболист.
 Мирошниченко, Дмитрий Григорьевич (1921—2002) — военный лётчик, полковник, Герой Советского Союза.